„Почетен гражданин на град Пловдив“ е звание, с което Община Пловдив удостоява изтъкнати български и чуждестранни граждани.

Удостояват се изтъкнати български граждани, имащи изключителни заслуги и принос в областта на обществения живот, стопанската дейност, научните изследвания, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области, свързали своята дейност с град Пловдив и допринесли за неговото развитие, национален и международен престиж; Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на град Пловдив и Република България; Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации; Други граждани, за постижения с висока обществена значимост. Дарители, чийто дарения имат непреходна стойност и значение за развитието на града и общината.

На удостоените със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ се връчва Почетен знак с лента, символизираща знамето на град Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка. Удостоеният със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ се вписва в Почетната книга на Община Пловдив. Почетният гражданин на град Пловдив се включва в официалния протокол на Община Пловдив и ползва безплатно градския транспорт в рамките на Община Пловдив. Пловдивският общински съвет може да отнема званията „Почетен гражданин на град Пловдив“ на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда, на тези които с постъпките си петнят името на града и страната или при писмена молба от страна на удостоения.

Списък

Вижте също 
 Личности от Пловдив
 Списък на кметовете на Пловдив

Източници 

 Почетни граждани на Пловдив